- Versione in italiano della romanza Dein ist mein ganzes Herz di Franz Lehár
- Tu che mi hai preso il cuor – Album del 1974 di Carlo Pierangeli